Mabea Aubl. est un genre botanique appartenant à la famille des Euphorbiaceae.
 peu faire référence au peuple Mabi.